Stoke steht für:
 Stoke City (offiziell: Stoke City Football Club), englischer Fußballverein aus Stoke-on-Trent
 Stoke Mandeville, englischer Ort in Buckinghamshire, Vereinigtes Königreich
 Melis Stoke (um 1235–um 1305), niederländischer Geschichtsschreiber
 Stoke-on-Trent, englische Stadt in den Midlands, Vereinigtes Königreich
 Stoke (Cheshire West and Chester), Civil Parish in Cheshire, Vereinigtes Königreich
 Stoke (Cheshire East), Civil Parish in Cheshire, Vereinigtes Königreich
 Stoke (Hampshire), Dorf beim Civil Parish St Mary Bourne bei Andover, Hampshire, Vereinigtes Königreich
 Stoke (Kent), Civil Parish in Kent, Vereinigtes Königreich
 Stoke (Plymouth) (früher auch: Stoke Damerel), Ortsteil von Plymouth, Devon, Vereinigtes Königreich
 Stoke (Torridge), Devon
 Stoke (Neuseeland), Vorort von Nelson, Neuseeland
 Stoke (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec

Siehe auch:
 Jack Ashley, Baron Ashley of Stoke (1922–2012), britischer Politiker der Labour Party
 Schlacht von Stoke von 1487 im englischen Rosenkrieg 
 Stok (Begriffsklärung)
 Stokes